

Sigle 
 Provider Backbone Bridges – progetto definito dall'IEEE 802.1ah
 Bifenile polibromurato – composto chimico

Codici 
 PBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paranaíba (Brasile)